Endless Love (1981) — filme com Brooke Shields
 Endless Love (2014) — filme com Gabriella Wilde e Bruce Greenwood
 "Endless Love" (canção) — gravada por Lionel Richie e Diana Ross, e posteriormente gravada por Mariah Carey e Luther Vandross

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música